Kozue Ando (født 9. juli 1982) er en japansk fodboldspiller. Hun har tidligere spillet for Japans kvindefodboldlandshold.

Japans fodboldlandshold

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

Kvindelige fodboldspillere fra Japan